Атлетски митинг Прифонтејн класик 2017. је четврти од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017. Одржан је 26. и 27. маја 2017. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT-7.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар +2,4 м/с

400 м

Миља

5.000 м

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Жене

200 м 
Ветар +1,5 м/с

800 м

100 м препоне 

Ветар +0,8 м/с

400 м препоне

Скок увис 

1 Прекинула такмичење

Скок удаљ 
Такмичење се одржало 26. маја 2017. године у 19:37 по локалном времену.

Бацање копља 
Такмичење се одржало 26. маја 2017. године у 19:34 по локалном времену.

Остале дисциплине

Мушкарци

Миља

110 м препоне 
Ветар +0,7 м/с

Жене

100 м 
Ветар +2,1 м/с

1.500 м 
Такмичење се одржало 27. маја 2017. године У 14:32 по локалном времену.

5.000 м 
Такмичење се одржало 26. маја 2017. године У 20:41 по локалном времену.

3.000 м препреке 
Такмичење се одржало 26. маја 2017. године У 20:28 по локалном времену.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Резултати такмичења

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2017.